Chavagnac ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Chavagnac (Cantal)
 Chavagnac (Dordogne)

Chavagnac ist ein Namensteil von:

 Michel de Verthamon de Chavagnac (1687–1762), französischer Bischof